Ridenton ist der Familienname folgender Personen:
 Matthew Ridenton (* 1996), neuseeländischer Fußballspieler
 Michael Ridenton (* 1968), neuseeländischer Fußballspieler